Boisdeffre ist der Familienname folgender Personen:

 Louis René Le Mouton de Boisdeffre (1744–1814), französischer Offizier
 Pierre de Boisdeffre (1926–2002), französischer Staatsbeamter, Diplomat, Autor und Literaturkritiker
 Raoul Le Mouton de Boisdeffre (1839–1919), Chef des französischen Generalstabs